Trypetheliales är en ordning av svampar. Trypetheliales ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Trypetheliales